Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 13 и 14 февраля. В соревнованиях принимают участие 20 спортсменок из 12 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса «Санки».

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года